Малкольм I (д/н — 997) — король Стратклайду в 973—997 роках. У ірландців відомий як Мел Колум мак Домналл. Вшановується декількома рядками панегіричних віршів, збережених у «Псалтири катренів».

Син короля Думнагуала VI. Його ім'я на думку дослідників свідчить, що його матірю ймовірно була представниця шотландської знаті, насамперед династії МакАльпінів, і хрещеним сином короля Малкольма I.

Перша згадка відноситься до 970 року, в одній з англійських хартій у Вулмері носить титул герцога (ерла). 973 року після смерті або повалення брата Рідерха III став співкоролем батька. Брав участь у великій нараді англійського, шотландського і валлійських королів в Честері, де визначалися спільні дії проти вікінгів, насамперед Олафу, королю Дубліну, й Маккусу Гаральдсону, королю Островів. Після цього Малкольм I змусив свого батька відправитися у прощу до Риму, ставши одноосібним володарем.

975 року вимушен був погодитися з рішенням англійського короля Едгара, за яким спірну область Лотіан було передано Шотландії. В подальшому зберігав мирні відносини з Англією та Шотландією, панування не відзначилося якимось значним. Владу спадкував син або брат Еоган II.

Примітки

Джерела 
 Anderson, MO (1960). Lothian and the Early Scottish Kings. Scottish Historical Review. 39 (2): 98–112
 Clarkson, T (2010). The Men of the North: The Britons and Southern Scotland (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-02-3.
 Edmonds, F (2014). «The Emergence and Transformation of Medieval Cumbria». Scottish Historical Review. 93 (2): 195—216.
 Macquarrie, A (1998) [1993]. «The Kings of Strathclyde, c. 400—1018». In Grant, A; Stringer, KJ (eds.). Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 1–19. ISBN 0-7486-1110-X.
 Molyneaux, G (2015). The Formation of the English Kingdom in the Tenth Century. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-871791-1.
 Parsons, DN (2011). On the Origin of 'Hiberno-Norse Inversion-Compounds. The Journal of Scottish Name Studies. 5: 115—152. ISSN 2054-9385.

Королі Стратклайда
Правителі Європи X століття